Transliteration des hebräischen Wortes עֲבוֹדָה (Awoda, Avodah) bedeutet

 Awoda, Arbeiterpartei in Israel
 Avodah, Arbeit, Gebet, Opferdienst; in der jüdischen Religion
 Jugendcamp für Jungen in Massachusetts, siehe Camp Avodah